«Таджикиста́н», также известен как Первый канал, ТВТ, Шабакаи́ авва́л, Шабакаи́ Яку́м, Шабакаи́ 1 () — таджикский общенациональный государственный телеканал.

История

Гостелерадио Таджикской ССР (до 1991) 
В 1932 году был создан Комитет радиофикации и радиовещания при СНК Таджикской ССР (многократно менял названия, с 1978 года - Государственный комитет Таджикской ССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио Таджикской ССР)), запустившая радиостанцию Таджикское радио, а в 1960-е гг. запустивший республиканский таймслот Таджикская программа позднее выведенный в отдельный телеканал.

Гостелерадио Республики Таджикистан (1991—1996) 
В 1991 году Гостелерадио Таджикской ССР (переименованное в Государственный комитет Республики Таджикистан по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио Республики Таджикистан)) запустила телеканал Шабакаи 2 и радиостанции ТР 2 и ТР 3, Таджикская программа переименована в Шабакаи 1, Таджикское радио в ТР 1.

Таджикское телевидение (1996—2006), ТВ Таджикистан (с 2006) 
В 1996 году Гостелерадио Республики Таджикистан было разделено на Таджикское телевидение и Таджикское радио. В 2005 году Шабакаи 2 было переименовано в ТВ Сафина и позднее выведен в отдельное учреждение. С 2006 года носит современное название.

Вещание 
Вещание ведётся на всей территории Таджикистана на метровых волнах. В других странах телеканал доступен через кабельное телевидение и интернет. Принадлежит Правительству Республики Таджикистан и государственному учреждению «Телевидение „Таджикистан“».

Программы и аудитория 
Телеканал универсальный. Эфир канала составляют различные передачи и программы, новости, зарубежные и местные фильмы, сериалы, развлекательные, аналитические и общественные передачи. Основной язык телеканала — таджикский, небольшая часть эфира телеканала ведется также на русском языке.

Главная информационная программа — «Ахбор» ().

Аудитория 
Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, около 9 миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Евросоюза и США.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала «Таджикистан» 
 К запуску новых таджикских телеканалов: Немного о том, что вещает таджикское государство. В том числе на русском
 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Телеканалы СССР
Телекомпании СССР
HD-телеканалы
Телеканалы общей тематики